Liga a V-a București, organizată de Asociația Municipală de Fotbal (AMF) București, este a doua competiție fotbalistică a municipiului București și este al cincilea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Competiția este formată din o serie cu 16 echipe.

Lista echipelor câștigătoare

Arhivă sezoane

Sezonul 2012–2013

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial AMF București

Liga a V-a